Le sigle PNP peut se référer à :

 Parc national des Pyrénées
 Print and play, qui signifie « imprimer et jouer », un procédé de diffusion et de fabrication de jeux de société.

 En comportement sexuel 
 « Party and Play ».

 En électronique 
 Un type de transistor bipolaire.

 En informatique 
 Plug and Play.

 En médecine 
 Pneumopathie
 Polyneuropathie
Pneumopéritoine

 En politique 
 Le People's national Party, un parti politique jamaïcain.
 Le Parti national progressiste (Lésotho), Progressive National Party
 Le Nouveau Parti Progressiste de Puerto Rico, Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico, le parti prônant la transformation de Porto Rico en un État américain.
 Le Parti national populaire, le nom de 6 partis politiques.
 Le Parti national prolétarien, un groupuscule pro-nazi français.